Scheepswerf, een plaats waar schepen worden gebouwd of gerepareerd
Werf (opslagplaats), een plaats waar goederen gestapeld worden
-werf, een toponiem
Werf (Venlo), een straat in Nederland